Herrgårdsdammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Herrgårdsdammen, Uppland, sjö i Östhammars kommun,  (3,87 ha)
Herrgårdsdammen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn